Садая Исмаил кызы Мустафаева (; ) — азербайджанская и советская актриса, Народная артистка Азербайджанской ССР (1981).

Жизнь и творчество 
Родилась 15 июля 1926 года в городе Шеки Шекинского района. Получила образование в Шекинском государственном драматическом театре в качестве актрисы. Продолжила свою деятельность в театрах Агдаша и Гёйчай. В марте 1950 года по приглашению директора Кировабадского государственного драматического театра, народного артиста Азербайджанской ССР режиссера Мамеда Бурджалиева Садая стала актрисой этого театра. На сцене театра сыграла более 400 ролей. На сегодняшний день большинство актеров и актрис в Гянджинском государственном драматическом театре являются учениками школы С. Мустафаевой.

Азербайджанская киностудия Азербайджанфильм выпустила более 20 фильмов. «Именем закона» Хатун, «Красавицей я не была», «Прекрасен», Шамама в «Хлеб поровну», «Гайнан», «И посещения, и торговля...»  Сугра Аала, Бабушка Мирвари в «Мальчик на белом коне» Жемчужная бабушка и другие. В 2000 году издательство «Аскероглу» опубликовало монографию театрального критика Анара Бурджалиева «Сцена - моя жизнь».

Фильмография 
  Biri vardı, biri yoxdu... (1967) (Женщины) 
 Именем закона (фильм, 1968) (Хатун). 
 Красавицей я не была (фильм, 1968) (Красавица). 
 Хлеб поровну (фильм, 1969), (Шамама). 
 День прошел (фильм, 1971), (мать Асмара). 
 Фламинго, розовая птица (фильм, 1972), (Мать Шафиги). 
 Счастья вам, девочки! (фильм, 1972), (мать Рустама). 
 Фирангиз (фильм, 1975), (Масма). 
 День Рождения (фильм, 1977) (мать Али)  
 Свекровь (фильм, 1978), (Мумам). 
 Gümüşü furqon (фильм, 1982), (мама Медины). 
 İlıq dənizdə buz parçası (фильм, 1983 г.), (Мать пенсионера). 
 Син Синема (фильм, 1985), (мама). 
 İşarəni dənizdən gözləyin (фильм, 1986), (Мать команды). 
 Городские заводчики (фильм, 1986), (Хумай). 
 Храм воздуха (фильм, 1989), (мама Юсуфа). 
 Мальчик на белом коне, (Жемчужная бабушка) 
 Həm ziyarət, həm ticarət... (фильм, 1995), (Сугра Ала). 
 Разрушенные мосты (фильм, 1996) (Асмар).

Награды 
 Заслуженная артистка Азербайджанской ССР  (1958) 
 Народная артистка Азербайджанской ССР  (24.12.1981) 
 Персональная пенсия Президента Азербайджанской Республики (2003)

Примечания 

Актрисы театра Азербайджана
Киноактрисы Азербайджана